Olivgelb ist ein gelblich-grüner Farbton. Als RAL-Farbe trägt es den Code 1020. Die Pilzsorten Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf, Olivgelber Holzritterling und Olivgelber Raukopf führen den Farbnamen in ihrer Bezeichnung.

Farbname